USS Raritan je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Raritan (1843) 
 USS Raritan (?) 
 USS Raritan (LSM-540)

Raritan